Дельта Банк:
 ПАО «Дельта Банк» — украинский банк
 АО «Delta Bank» — казахстанский банк